Bella Cup 2005 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2005 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 4–10 lipca 2005 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

2005 w polskim sporcie
2005 w tenisie ziemnym
2005